Feriel Boushaki (Argel, Argelia, 1986) es un artista contemporánea argelina especializado en artes plásticas, presentación, danza, performance, escenografía e instalación.

Académica 
Boushaki nació en 1986 en la ciudad de Argel, y tras realizar sus estudios básicos en Argelia emigró a Francia.

Luego realizó estudios artísticos en la École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy (ENSAPC) de la que obtuvo el Diplôme National d'Arts Plastiques (DNAP) en 2010 con una mención de honor del jurado.

En 2011, se benefició de un curso de formación avanzada como parte de un intercambio dentro del departamento de Arte/Acción ubicado en la Haute École d'Art et de Design (HEAD) de Ginebra en Suiza.

Luego continuó sus estudios superiores en la ENSAPC y en 2012 obtuvo el Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) con la felicitación del jurado.

Boushaki inició entonces un ciclo de investigación durante los años 2015 y 2016 en la estructura del Laboratorio Fricciones especializado en música, artes visuales, escenografía, temas de representación y forma del concierto, y esto dentro del recinto del Abbaye de Royaumont en la región de Viarmes.

Luego siguió una formación de dos años entre 2018 y 2019 en danza y arquitecto del paisaje en la École nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP).

Luego se incorporó al campus de la Universidad de París 8 en Saint Denis durante el período 2020 a 2021 para obtener el Diploma Interuniversitario de Artec (DIU), bajo la dirección de Yves Citton y Gregory Chatonsky.

Carrera
Esta artista practica la performance y la instalación, también es intérprete en danza y performance. Sus producciones abordan cuestiones del colectivo, el desplazamiento y las identidades. Organiza y participa en proyectos de investigación.

La actividad artística de Boushaki como intérprete de danza y performance comenzó en 2010 con el evento Vice-versa en colaboración con Ji Sook Bang en el Centro Georges Pompidou ubicado en París.

En 2013 organizó la presentación titulada Ma Visite Guidée en colaboración con Xavier Le Roy y Fréderic Seguette en el Théâtre de la Cité internationale ubicado en París, y también presentó la obra titulada Mordre la Poussière en colaboración con Grand Magasin en el misma estructura.

Les jeux Chorégraphiques organizados en 2014 fueron presentados por este artista argelino en colaboración con Laurent Pichaud y Rémi Héritier en el Théâtre de la Cité internationale.

Tras una residencia de creación entre 2015 y 2016 en las montañas de Corea del Sur, su práctica se desarrolla con especial atención a las nociones de costumbre y paisaje, dos elementos en torno a los cuales confluyen civilizaciones.

En 2016 diseñó la presentación titulada Carte blanche en colaboración con Tino Sehgal en el Palais de Tokyo ubicado en París.

El año 2018 vio a Boushaki presentar la pieza artística titulada Herman Diephuis, Plus ou moins 20 pour commencer en el marco del 20º Festival Arthandé organizado en el Théâtre de Vanves.

Proyectos
 192 Repositionnements: espectáculo coreográfico cuya escritura se basa en documentación histórica relativa a la esclavitud, en 2011.
 Le Marche-Pied: manifestación artística que representa el deseo de estar de pie, con los pies al nivel del agua durante la marea alta, en 2012.
 Disposition à la Française: una mesa para comidas individuales "francesas" cuyos platos, cuencos y platos están moldeados en yeso, peltre y cera, en 2013.
 La Permanence des Réflexions: ciclo de mesas redondas en torno a la creación, y que es un formato de encuentro donde los artistas se comprometen a testimoniar, intercambiar, comentar y comparar sus prácticas en un estado de ánimo benévolo, curioso y generoso, desde 2014.
 (Rétro)spective: recopilación en forma performativa de varios proyectos, interpretados por una decena de performers, en su mayoría vecinos del CiuP desde 2014.
 Almosthere: proyecto realizado en las montañas de Corea del Sur como parte de varias residencias artísticas desde 2015.
 Palanquin: escultura realizada a partir de objetos encontrados durante una residencia en una casa en desuso en Busan, en el distrito de Oedong de Corea del Sur, que tuvo lugar en 2016.
 Du sable et des playmobil: 2016.
 La Station Service: 2016.
 La Permanence: 2016.
 Notmade: retrato filmado de 5 personajes en arquitecturas en construcción, en agosto de 2018
 Sketch for Tired Eyes: coreografía de composición a partir de un corpus de imágenes puestas en escena según las nociones de cámara lenta, no finito y morphing, en septiembre de 2018.
 A Fan: variación coreográfica inspirada en los múltiples bailes que utilizan abanicos, en marzo de 2019.
 Une vraie déviation et rien d’autre: evento performático que presenta nuevas actuaciones de artistas residentes y artistas invitados, y que se desarrolla en los distintos espacios del lugar, en junio de 2019.
 Le Bain: espectáculo coreográfico cuya escritura se inspira en escenas de pícnic de la historia de la pintura, en junio de 2019.
 Écran à Main: conferencia realizada a través de un repertorio escogido de bailes, anécdotas y lecturas, donde el espectáculo ofrece una interpretación por capas de los hábitos y costumbres del aficionado, en junio de 2019.
 Les Scènes Furtives: programación de paseos performativos en parques, plazas y jardines de Ile-de-France desde junio de 2019.
 Scène Furtive 1 : La coulée verte - 12ème - Paris.
 Scène Furtive 2 : Le parc Martin Luther King - Les Batignoles - 17ème - Paris.
 Scène Furtive 3 : Domaine départemental du Parc des Sceaux.
 Shems: protocolo coreográfico inspirado en las danzas de los derviches giradores, organizado en París en julio de 2019.
 Path in Memory Powder: performance en solitario que explora los efectos entre el movimiento del cuerpo y la memoria sonora, en julio de 2019.
 Situation de Paysage: relato oral y bailado de un paseo por París en colaboración con Nataska Roublov, en septiembre de 2019.
 Fabriquer la ville: proyecto de acción cultural desde 2020.
 Les Rondes Invisibles: historias de marchas colectivas invisibles que tuvieron lugar alrededor del distrito 18 de París en abril de 2020.
 Vision Vapeur: uproyecto de colaboración del artista Fériel Boushaki con los habitantes de los distritos de l'Horloge (Romainville), Sept-Arpents (Pantin) y Béthisy (Noisy-le-Sec) desde 2021.

Residencias artísticas
Boushaki ha expuesto sus trabajos artísticos en diversos eventos en:
 Líbano:
 2010 en Beyrouth: exposición en el gran salón de Sanayeh House.
 China:
 2011 in Suzhou: evento como parte del programa The Self-Reflexive Residency en Villa Pan.
 Suiza:
 2012 in Ginebra: evento en Murmurdusonson como parte del programa HEAD.
 Venezuela:
 2013 en Maracaibo: Durante la inauguración de la exposición Disciplines Errantes en Venezuela, Boushaki monta una mesa para comidas individuales a la francesa, cuyos platos, cuencos y platos son vaciados en yeso, peltre y cera.
 Suiza:
 2013 in Zúrich: evento en Plattform 13 como parte del programa KunstWollen.
 Suecia:
 2013 en Estocolmo: exposición en la primera edición de Supermarket Art Fair.
 Francia:
 Octubre 2013 en Amiens: Exposición en La Nuit Blanche d'Amiens de una instalación: Botter en touche, que es una especie de pequeño barco improvisado hecho de cachivaches pero cuya vela está colgada de uno de los palos del espacio.
 Marruecos:
 2016 en Oulad Ftata: evento organizado en la Casa de Iniciativas Rurales bajo el lema Le Réconfort Moderne 1, 2 & 3 bajo el patrocinio de la Fundación Estados Unidos como parte del programa PONT (Puertas Abiertas a Nuevos Talentos).
 Corea del Sur:
 2016 en Busan: travesía de Busan a Seúl en furgoneta-laboratorio como parte del ciclo de exposiciones, intervenciones, conferencias Drive-in Lab.
 Suecia:
 2018 en Värmland: evento cultural en la sala del museo Lesjöfors samtida.
 Francia:
 2020 en Alfortville: residencias de investigación y creación en el marco del Laboratoire des Arts de la Performance (LAP) tituladas CAC La Traverse y Mains d’Œuvres.

Investigación
Boushaki ha participado en varias actividades científicas desde 2011 y se ha incorporado a varios laboratorios de investigación.

De hecho, fue miembro desde el año 2011 del grupo de investigación La otra mitad del paisaje (L'autre Moitié Du Paysage LMDP) hasta 2020.

En 2014 fundó el ciclo Permanence des Réflexions, que consiste en organizar mesas redondas en torno a la creación, y que se ha prolongado hasta 2020.

Boushaki luego se unió durante el año 2018 al Laboratorio de Artes Escénicas (Laboratoire des Arts de la Performance LAP) como miembro hasta 2020.

En 2019 fundó la actividad cultural Les Scènes Furtives, que consiste en diseñar recorridos performativos por espacios verdes.

Este artista participó desde el 10 de noviembre de 2021 en el lanzamiento de la actividad ParcourS de vi(ll)e en colaboración con la Maison de la Recherche afiliada a la Universidad de Artois.

Ella es miembro del LabEx FCD desde 2017, que forma parte de las autoridades del Instituto Louis Bachelier de París. En 2020 fue responsable de herramientas de e-learning y coordinadora del programa FaIR.

Danza y Performance
Boushaki ha estado artísticamente activo como intérprete de danza y performance desde el año 2010.

En 2010 participó en la edición y presentación de la obra Vice-versa en colaboración con Ji Sook Bang en el Centro Pompidou de París.

Luego participó en el Théâtre de la Cité internationale de Paris en la edición en 2013 de la obra Ma Visite Guidée con los artistas Xavier Le Roy y Fréderic Seguette, luego en el mismo año la obra Mordre la Poussière como parte del Grand Magasin, luego en 2014 de la pieza Les jeux Chorégraphiques en colaboración con Laurent Pichaud y Rémi Héritier.

En 2016, luego realizó la actuación titulada Carte blanche, Tino Sehgal en el Palais de Tokyo ubicado en París.

Durante el 20º Festival Arthandé celebrado en 2018 en el Théâtre de Vanves, presentó el espectáculo Herman Diephuis, Plus ou moins 20 pour commencer.

Talleres y lecciones
Boushaki participó en 2011 en el Ayuntamiento del XII Distrito de París en talleres artísticos como Animatrice Ville de Paris, y también lideró un taller de dibujo en torno al paisaje desde Rimer grado (CP) hasta Curso medio 1er año (CM1) en el mismo distrito.

En 2012, supervisó talleres artísticos en Lesjöfors Samtida en Suecia con poblaciones de refugiados, niños y adultos como parte del proyecto LMDP (L’autre moitié du paysage).

En 2013, también participó en los talleres Public, enfants et adultes de la Alianza Francesa de Maracaïbo en Venezuela, luego en los talleres en torno al paisaje en Ouled Ftata en Marruecos para la residencia LMDP (La otra mitad del paisaje).

Desde 2015 hasta 2018, se unió al equipo del proyecto Starter para evolucionar como profesora de interpretación, dentro de la Escuela de Bellas Artes en París, luego participó en el Atelier de mediaciones dentro del Théâtre de la Cité Internationale en el XIV Distrito de París.

Participó en 2020 en el jurado blanco del Diploma Nacional de Arte (DNA) en el Instituto Superior de Bellas Artes de Besançon, luego en 2021 en el jurado de la Sección de Diseño del Diploma Nacional Superior de Expresión Plástica (DNSEP) en Annecy Alpes escuela de arte.

Desde 2020 hasta 2022, Boushaki participó en el proyecto VISION VAPEUR que es un proyecto artístico colaborativo con los habitantes de los distritos de l'Horloge (Romainville), Sept-Arpents (Pantin) y Béthisy (Noisy-le-Sec), apoyado por el Centro Nacional de Artes Plásticas (CNAP), la Galería-Centro de Arte Contemporáneo de Noisy-le-Sec y la Fundación Fiminco, en la región de Sena-Saint Denis.

Distinciones
 Ganador del premio al proyecto Fabriquer la ville (2021).

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 Perfil en LinkedIn
 Perfil en Les Archives du spectacle
 Perfil en CNAP
 Perfil en Youtube
 Perfil en VIMEO

Nacidos en Argel
Personas de Thenia
Cabileños
Familia Boushaki
Argelinas del siglo XXI
Alumnado de la École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy
Alumnado de la École nationale supérieure de paysage de Versailles
Alumnado de la Universidad de París
Artistas de Argel
Artistas de performance
Escenógrafos de Argelia
Artistas plásticos de Argelia
Artistas visuales de Argelia
Artistas de performance de Argelia
Arquitectos paisajistas de Argelia
Mujeres artistas de Argelia
Pintoras de Argelia
Escultoras de Argelia
Artistas contemporáneos de Argelia